Highland Lake puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Highland Lake, un pueblo en el estado de Alabama.
 Highland Lake, un pueblo en el estado de Indiana. 
 Highland Lake, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva Jersey.